Жур може бити:

 Жур (забава) (Журка), поподневна седељка и забава
 Жур-фикс, дан примања, у отменим кућама утврђени дан примања када се може доћи у посету без најаве

или:

  (Журек), пољска супа

или:

 Жур (Призрен), насеље у општини Призрен, Косово и Метохија, Србија